Воронцо́ва — женская форма русской фамилии .

Носительницы фамилии 

 А 
 Воронцова, Анжелина Эрнестовна (род. 1991) — российская артистка балета.
 

 В 
 Воронцова, Валентина Григорьевна (род. 1982) — российская ватерполистка.

 Д 
 Воронцова, Дарья Андреевна (род. 1993) — украинская футболистка.

 Е 
 
 Воронцова, Елена Ивановна (1913—2007) — советский учёный-гигиенист, член-корреспондент АМН СССР (1971).
 

 З 
 Воронцова, Зоя Ивановна (род. 1947) — депутат Государственной Думы Российской Федерации V созыва.

 К 
 Воронцова, Ксения Ивановна (1899—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Л 
 Воронцова, Людмила Сергеевна (род. 1999) — российская спортсменка, боксёр.

 М

Топоним 
 Воронцова — река в России, приток реки Анадырь.